Oyono peut désigner :
 Daniel Oyono (1983-), joueur français de basket-ball
 Ferdinand Oyono (1929-2010), homme politique et écrivain camerounais
 Guillaume Oyônô Mbia (1939-2021), écrivain camerounais
 Mary Dolly Zé Oyono (1963-), athlète camerounaise